Rywalizacja kobiet w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na torze o nazwie Pick'n'Shovel Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 9 lutego 2019 roku o 12:10. Finał miał odbyć się tego samego dnia o 13:00, jednak z uwagi na złe warunki pogodowe został odwołany, a wyniki kwalifikacji stały sie wynikami końcowymi. Złoty medal wywalczyła Nowozelandka Zoi Sadowski-Synnott, która pokonała Norweżkę Silje Norendal oraz Jamie Anderson z USA.

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019